Прову́лок Бурде́нка — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Бурденка — провулок у місті Дніпро.
 Провулок Бурденка — провулок у місті Київ.
 Провулок Бурденка — провулок у місті Сорокине Луганської області.
 Провулок Бурденка — провулок у місті Чистякове Донецької області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки